François Michel peut désigner :
 François Louis Michel (1774-1848), homme politique suisse ;
 François Michel (1914-1944), agent du SOE, pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 François Michel (1916-2001), musicien, pianiste, écrivain, auteur d'encyclopédie et d'atlas.